Гвадалупе дел Монте има више значења:

 Гвадалупе дел Монте, Ел Ранчито (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе дел Монте, Ла Лупита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику